unilateralisme, politiek waarbij een staat eenzijdig optreedt zonder afhankelijk te zijn van de samenwerking met andere staten;
 unilateraal (anatomie), een lichaamsonderdeel dat zich ten opzichte van een gezamenlijk referentiepunt aan slechts één zijde hiervan bevindt.